Buzura bengaliaria är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1858. Buzura bengaliaria ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
bengaliaria